George Looijesteijn (Anna Paulowna, 17 december 1956) is een voormalig Nederlands motorcoureur.

Looijesteijn stamde uit een motorenliefhebbend gezin met acht kinderen; zijn broers Co, Harry en Peter namen ook deel aan nationale wegraces.

George Looijesteijn maakte zijn internationale debuut in de TT Assen 1978 in de 50 cc-klasse, hoewel het tot 1981 zou duren voordat hij het hele seizoen zou rijden; hij eindigde toen als 10e in het algemeen klassement 50cc. Zijn beste seizoen was 1983 met een 5e plaats in het algemeen klassement van de 50cc en een podiumplaats (3e) in de Italiaanse grand prix.

Statistieken

Wereldkampioenschap motoren op de weg
Puntensysteem tussen 1969 en 1987:

(Wedstrijden in zwart duiden pole position aan, wedstrijden in cursief duiden snelste ronde aan)

Nederlands motorcoureur